Матей — чоловіче особисте ім'я
 Матей — святий Євангеліст Матвій
 Матей — село
 Матей — комуна

 Матей Микола Михайлович (1867—1942) — поет, перекладач.